Guloien est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, homme d'affaires canadien
Krista Guloien (née en 1980), rameuse olympique canadienne

Homonymie de patronyme